Kertész László (1915–2004) rendező, zeneigazgató
 Kertész László (1924–?) író, költő
 Kertész László (1935–1971) költő, tanár
 Kertész László (?) birkózó